ТЭЦ-1 может означать:
 Барнаульская ТЭЦ-1
 Владивостокская ТЭЦ-1
 Владимирская ТЭЦ-1
 Волгодонская ТЭЦ-1
 Волжская ТЭЦ-1
 Калининградская ТЭЦ-1
 Карагандинская ТЭЦ-1
 Костромская ТЭЦ-1
 Красноярская ТЭЦ-1
 Львовская ТЭЦ-1
 Пензенская ТЭЦ-1
 Рижская ТЭЦ-1
 Саранская ТЭЦ-1
 Томская ТЭЦ-1 (1973)
 Хабаровская ТЭЦ-1
 Уфимская ТЭЦ-1
 Ярославская ТЭЦ-1

См. также 
 ТЭЦ (значения)